Siebe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Siebe (* 1967), deutscher Zukunftsberater und Hochschullehrer
 Augustus Siebe (1788–1872), britischer Unternehmer deutscher Herkunft
 Christoph Siebe (1849–1912), deutscher Bildhauer und Maler der Wiedenbrücker Schule.
 Franz Siebe (1898–1970), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Hans Siebe (1919–2001), deutscher Schriftsteller
 Josephine Siebe (1870–1941), deutsche Redakteurin, Kinderbuchautorin
 Wilfried Siebe (* 1946), deutscher Ökonom